Giovanni Participazio kan syfta på:

 Giovanni I Participazio 
 Giovanni II Participazio